pomp (machine), een machine die een vloeistof of gas verplaatst 
brandstofpomp
fietspomp
waterpomp
pomp (duiker), een gewestelijk woord voor duiker
Kollumerpomp, plaats in de Nederlandse provincie Friesland, die ook wel De Pomp wordt genoemd